Insulated concrete form – tecnologia costruttiva
 Inter City Firm – gruppo di hooligan legato al West Ham United
 International Canoe Federation – federazione internazionale della Canoa/Kayak
 Internal Coupling Facility – processore specializzato per IBM System Z10 utilizzato per creare un sistema di Coupling Facility per essere utilizzato dal System z Parallel Sysplex 
 Internet Connection Firewall – firewall di Windows XP
 Inertial confinement fusion, Confinamento inerziale di fusione
 Istituto di cultura fascista
 International Christian Fellowship – Chiesa non-denominazionale del movimento neo-carismatico
 ICF – abbreviazione di International Classification of Functioning, Disability and Health, classificazione dello stato di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità